Název Bítouchov má více sídel:
 Bítouchov (okres Mladá Boleslav), obec v okrese Mladá Boleslav
 Bítouchov (Semily), část města Semily v okrese Semily
 Bítouchov (Veselá), část obce Veselá v okrese Semily